Cette page contient les pages d'homonymie de  et .

En anglais,  désigne un marin qui fait partie d'un équipage sur un navire ou un bateau.

Divertissement 
Sailor ou The Sailor peut désigner :
 Sailor, un album de 1968 du Steve Miller Band ;
 , un groupe pop britannique qui a culminé au milieu des années 1970 ;
 , une série télévisée de la BBC des années 1970 ;
 , une chanson en allemand de 1960 de Lolita ;
 , la traduction en anglais de Petula Clark ;
 , un album de Mickey Newbury de 1979 ;
 , un album de Rich Brian de 2019 ;
 , une chanson du Brian Jonestown Massacre sur l'album de 2001  ;
 Sailor, un film arabe de 1935 par Togo Mizrahi.

Personnes

Nom de famille 

 , ancien représentant de l'État américain et blanchisseur d'argent condamné ;
 Wendell Sailor (né en 1974), footballeur de rugby australien.

Surnom 

 Adolph Malan, as de la RAF d'Afrique du Sud durant la Seconde Guerre mondiale ;
 , joueur de la Canadian National Hockey League ;
 John Hunter (1878-1966), joueur et entraîneur de football écossais.

Autres 
  (1817-1820), un cheval de course pur-sang américain
  (né en 1952), un cheval de course pur-sang américain
 , un affluent de la rivière Snake, en Idaho
 , un type de chapeau de paille à large bord et à couronne plate
 , un sandwich populaire à Richmond, en Virginie
 , un ruisseau dans l'Ohio
 Sailor, en anglais dans la terminologie de la maçonnerie, une brique posée verticalement à son extrémité avec la plus grande et large face exposée
 Sailor, un réseau informatique exploité par la  pour le compte des bibliothèques publiques de l'État du Maryland

Voir aussi 

 Liste des personnages de Sailor Moon, divers personnages de fiction dont les noms commencent par "Sailor", y compris le protagoniste principal Sailor Moon